Das Internazionali BNL d’Italia 2009 ist ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Rom. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2009. Das Turnier fand vom 3. bis 9. Mai 2009 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Dinara Safina und Swetlana Kusnezowa, das Safina in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Hsieh Su-wei und Peng Shuai in zwei Sätzen gegen Daniela Hantuchová und Ai Sugiyama.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Rom